Falagria är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av George Samouelle 1819. Falagria ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Falagria